L'Ordonnance – racconto di Guy de Maupassant pubblicato pubblicato dapprima su Gil Blas del 23 agosto 1887 e successivamente in volume, nella raccolta La Main gauche, nel 1889
 L'Ordonnance – film muto del 1921 diretto da Viktor Turžanskij, tratto dall'omonimo racconto di Guy de Maupassant
 L'Ordonnance – film del 1933 diretto da Viktor Turžanskij, remake dell'omonimo film muto girato dallo stesso regista nel 1921